Сорокопутовые тимелии () — род воробьиных птиц из семейства виреоновых.

Классификация 
На июнь 2018 года в род включают 9 видов:

Примечания 

Виреоновые
Роды птиц